Bizmut selenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 654,841 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења бизмута 
Једињења селена